-{Göllnitz}- може да представља немачки назив за:
Гелниц, општину у Немачкој
Гељница, град у Словачкој 

__БЕЗКН__